Кхер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кхер, Анупам (род. 1955) — индийский актер.
 Кхер, Кирон (род. 1955) — индийская актриса театра, кино и телевидения.